Anne Bosworth Focke (1868-1907), mathématicienne américaine.
 , philologue allemand.
 Henrich Focke, ingénieur allemand en aérospatiale.
 Katharina Focke, personnalité politique allemande.
 , bibliothécaire allemand.
 Wilhelm Olbers Focke, botaniste allemand.

Homonymie
Homonymie de patronyme